Charlotte Sophia Leveson-Gower – nobildonna inglese
 Cromartie Sutherland-Leveson-Gower, IV duca di Sutherland – pari e politico britannico
 Elizabeth Sutherland Leveson-Gower – nobildonna scozzese 
 Francis Leveson-Gower, I conte di Ellesmere – politico e viaggiatore inglese
 George Leveson-Gower, I duca di Sutherland – politico e diplomatico inglese
 George Leveson-Gower, II conte di Granville – politico britannico
 George Leveson-Gower, III conte Granville – diplomatico inglese
 George Sutherland-Leveson-Gower, II duca di Sutherland – nobile e politico inglese
 George Sutherland-Leveson-Gower, III duca di Sutherland – politico inglese
 George Sutherland-Leveson-Gower, V duca di Sutherland – politico inglese
 Georgiana Elizabeth Leveson-Gower – nobildonna inglese
 Granville Leveson-Gower, I conte Granville – diplomatico britannico
 Granville Leveson-Gower, I marchese di Stafford – politico inglese
 John Leveson-Gower, I conte di Gower – nobile e politico inglese
 William Leveson-Gower, IV conte di Granville – ammiraglio britannico